Madame ne veut pas d'enfants est un roman de Clément Vautel, adapté deux fois au cinéma :

 Madame ne veut pas d'enfants (Madame wünscht keine Kinder) est un film allemand réalisé par Alexander Korda sorti en 1926 au cinéma.
 Madame ne veut pas d'enfants (Madame wünscht keine Kinder) est un film allemand réalisé par Hans Steinhoff sorti en 1933 au cinéma.